Ângela Carvalho é uma designer de produto brasileira, formada pela Escola Superior de Desenho Industrial em 1977, tendo se especializado em design pela Scuola Politecnica di Design em 1974. Ângela atua principalmente nas áreas de design de produto, imagem corporativa e design estratégico, além de dirigir projetos com foco no desenvolvimento humano e social. Em parceria com o designer alemão Alex Neumeister, fundou o estúdio NCS Design.

Trabalhos
 Identidade visual da Caixa Econômica Federal
 Ventilador Aliseu da Singer
 RaioX Móvel para Siemens
 Armários de cozinha para Itatiaia Móveis
 Redesign de ferro de passar Arno
 Pedal para máquina de costura Singer (vencedor do IF Design Award)
 Logomarca, rótulos e embalagens para Davene
 Imagem Corporativa para Lloyds TSB
 Máquina de lavar Premia para Enxuta

Ligações externas
Sobre Ângela Carvalho - NCS Design

Refeências 

Angela Carvalho
História do design